Bull Moose Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bull Moose Township (Minnesota)
 Bull Moose Township (North Dakota)